Les Dongxiang (东乡族) sont un groupe ethnique étroitement lié aux Mongols ;
 Le dongxiang est la langue mongole parlée par les Dongxiang ;
 Le xian autonome Dongxiang (东乡族自治县) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine, où vivent la plupart des Dongxiang ;
 Le xian de Dongxiang (东乡县) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme